Les murias sont un peuple d’Inde, connus pour éduquer les enfants dans les ghotuls (dortoir mixtes où les adolescents vivent entre eux, hors du foyer parental).
Muria est aussi une commune d’Inde
 Muria (aussi orthographié Muriah) est un volcan culminant à 1625 m en Indonésie, dans la Province de java-Centre (). Il est nommé Gunung Muria en Indonésien.
  Murias est une île de la mythologie celtique irlandaise

Homonymie